Montello (Bergamo), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
Montello (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin